На территории исторической области Харьюмаа находилось 12 приходов и 204 мызы.

Мызы Эстонии
Харьюмаа